Kamionek peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 Kamionek, un village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie ;
 Kamionek, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Kamionek, un village de la voïvodie d'Opole ;
 Kamionek, un village de la voïvodie de Varmie-Mazurie.